Kříženecký je české příjmení:

Jan Kříženecký (1868–1921) – architekt a filmař
Jaroslav Kříženecký (1896–1964) – genetik
Miroslav Kříženecký (* 1946) – advokát, prokurátor a politik
Rudolf Kříženecký (1861–1939) – architekt a profesor